Cleave steht für:

 Cleave (Band), eine Rock-Band aus Österreich

Cleave ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Van Cleave (* 1987), kanadischer, US-amerikanischer und deutscher Eiskunstläufer
Chris Cleave (* 1973), britischer Journalist und Schriftsteller
Mary Louise Cleave (* 1947), amerikanische Astronautin
Paul Cleave (* 1974), neuseeländischer Schriftsteller

Van Cleave ist der Familienname folgender Personen:
Harley Jones Van Cleave (1886–1953), amerikanischer Parasitologe

Siehe auch: Cleeve Abbey